Mutace může znamenat: 

 mutace – genetická změna
 souhlásková mutace – lingvistický jev typický pro keltské jazyky
 Mutace (film) – film Kena Russella z roku 1980 s Williamem Hurtem v hlavní roli

podobné
 „mutování“ – změna hlasu v pubertě